19.º Regimiento Antiaéreo puede hacer referencia a lo siguiente:

 19.º Regimiento Antiaéreo (motorizado mixto).— Unidad de la Luftwaffe.
 19.º Regimiento Antiaéreo (o).— Unidad de la Luftwaffe.